Het WTA-tennistoernooi van Sydney (officieel Sydney Tennis Classic ) van 2022 vond plaats van maan­dag 10 tot en met zaterdag 15 januari 2022 in de Australische stad Sydney. Het was de 128e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Sydney 2022. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Petra Kvitová kwam niet verder dan de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Australische Ashleigh Barty had haar tijdschema veranderd – zij meldde zich kort voor aanvang van het toernooi af.

Het vijfde reekshoofd, Paula Badosa Gibert uit Spanje, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Tsjechische Barbora Krejčíková in drie sets, met een tiebreak in de derde set. Badosa Gibert wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Sydney op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 108.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens bereikte de tweede ronde.

De Nederlandse Arantxa Rus verloor haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Aleksandra Krunić en Kateřina Siniaková hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Barbora Krejčíková en Zhang Shuai, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo Anna Danilina en Beatriz Haddad Maia won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Vivian Heisen en Panna Udvardy in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Braziliaanse Haddad Maia had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Kazachse Danilina één.

De Nederlandse Arantxa Rus speelde samen met Astra Sharma uit Australië – zij bereikten de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Sydney 2022
Sydney